Deutsche Volleyball-Bundesliga 2019/20 steht für:

 Deutsche Volleyball-Bundesliga 2019/20 (Frauen)
 Deutsche Volleyball-Bundesliga 2019/20 (Männer)